Asahi-ku (Osaka)
 Asahi-ku (Yokohama)